Gunneridae (gunerídeas ou gunnerídeas) é a designação dada em nomenclatura filogenética a um grande grupo de espécies de eudicotiledóneas, também designadas por eudicotiledóneas nucleares (em inglês: core eudicots), que constitui o maior agrupamento na filogenia das angiospémicas. Compreende um grupo extremamente amplo e diverso de angiospérmicas, com uma grande variabilidade no hábito, morfologia, fitoquímica, distribuição geográfica e outros atributos. A sistemática clássica, baseada unicamente em informação morfológica, não foi capaz de reconhecer este grupo, pois a presente circunscrição das Gunneridae como um clado está baseada em evidência obtida a partir dos dados de análise molecular. O clado é composto pela ordem Gunnerales e pela totalidade do clado das Pentapetalae.

Descrição
Apesar do clado Gunneridae não ter sido originalmente identificado com base em evidências morfológicas, as investigações subsequentes identificaram um conjunto de atributos que são característicos do grupo. Entre esses atributos estão: (1) a evolução de flores organizadas de um modo previsível, com um número de peças estável, ou seja, flores com cinco ou um múltiplo de cinco peças em cada ciclo; (2) uma clara diferenciação entre pétalas e sépalas; (3) o número de estames é o dobro do número de pétalas; e (4) um gineceu de três a cinco carpelos tipicamente fundidos, pelo menos parcialmente. Na vertente fitoquímica, os membros deste grupo produzem ácido elágico e ácido gálico e, aparentemente, também se caracterizam pela duplicação de genes para identidade de órgão, incluindo os homólogos dos genes de Arabidopsis Apetala3 e Apetala1.

Diversidade

Gunnerales 

O clade Gunnerales agrupa duas pequenas famílias, as Gunneraceae (Gunnera com aproximadamente 40 espécies) e as Myrothamnaceae (Myrothamnus, com duas espécies). Este clado foi identificado com base em evidências obtidas pela biologia molecular, já que ambos os géneros diferem muito na sua morfologia. As Gunneraceae apresentam um perianto dímero (ou seja, o cálice e a corola têm duas peças ou um múltiplo de duas peças). Esta característica é partilhada com muitas linhagens de eudicotiledóneas basais, como as Buxaceae, Trochodendraceae e Proteaceae, e é frequente e provavelmente ancestral nas Ranunculales.

Sendo as Gunnerales o clado irmão das pentapétalas (ou seja, das restantes gunnerideas) implica que o perianto pentámero típico destas derivou de ancestrais dímeros.

Pentapétalas 

O agrupamento taxonómico Pentapetalae (pentapétalas) compreende um grupo extremamente amplo e diverso de espécies que reúne cerca de 65% da diversidade das angiospérmicas, com uma grande variabilidade no hábito, morfologia, fitoquímica, distribuição geográfica e outros atributos. A sistemática clássica, baseada unicamente na informação morfológica, não foi capaz de reconhecer este grupo.

A circunscrição das pentapétalas como um clado está baseada num conjunto forte de evidências obtidas a partir da análise molecular de ADN. O clado das Pentapetalae é composto pelas ordens Berberidopsidales (incluindo a família Aextoxicaceae), Caryophyllales, Santalales e Saxifragales, a família Dilleniaceae e todos os taxa integrantes dos clados Asteridae e Rosidae.

Filogenia 
O seguinte cladograma resume as relações filogenéticas dentro do clado das Pentapetalae e com este clado:

Referencias 

Eudicotiledóneas